Томас Бардольф (; 22 декабря 1369, Бирлинг, Кент — 19 февраля 1408, при Брамем-Муре, Йоркшир) — английский аристократ, 5-й барон Бардольф с 1386 года, один из могущественных лордов Восточной Англии. Участвовал в походах в Шотландию и Ирландию, нёс военную службу на континенте. Поддержал захватившего престол Генриха IV Болингброка, но позже примкнул к мятежу Перси. Был смертельно ранен в битве при Брамем-Муре.

Биография 
Томас Бардольф принадлежал к знатному семейству, представители которого владели обширными землями на востоке Англии — в Норфолке, Линкольншире, Саффолке и Суррее. Прапрадед Томаса, Хью, в 1299 году был впервые вызван в парламент как барон Бардольф, и его потомки по мужской линии сохранили этот титул. Томас был старшим сыном Уильяма, 4-го барона Бардольфа, и его жены Агнес Пойнингс. После смерти отца, которая произошла 29 января 1386 года, он унаследовал родовые владения, которые, правда, уменьшились из-за выделения вдовьей доли для его матери. Главной резиденцией Бардольфа стал замок Вормгей в Норфолке.

По-видимому, до достижения совершеннолетия Бардольф находился под опекой своего тестя Ральфа Кромвеля (на его дочери он женился в 1382 году). В 1390 году Томас вступил в свои права, а 7 сентября 1391 года был впервые вызван в парламент. Важной роли в политической жизни Англии он не играл, но исправно служил королю Ричарду II: в 1394—1395 годах участвовал в ирландском походе, в 1397 году находился на континенте (предположительно в Гаскони), в 1399 снова отправился в Ирландию вместе с королём.

Когда двоюродный брат Ричарда II Генрих Болингброк поднял мятеж, Бардольф вместе со многими другими лордами поддержал его; в результате Болингброк стал королём под именем Генрих IV, а Томас был включён в состав Тайного совета. В 1400 году он предложил королю помощь против французов или шотландцев «без жалованья и вознаграждения» и сопровождал Генриха в его походе в Шотландию. Тот в свою очередь старался сохранить поддержку Бардольфа, предоставляя ему почётные должности в Норфолке, приглашая его в парламент и награждая деньгами. В частности, Генрих возобновил для Бардольфа ежегодную субсидию в 100 марок, которую получал прадед барона, Роджер Дамори. Тем не менее вскоре Бардольф оказался в оппозиции Генриху. Сыграли свою роль проволочки в выплатах субсидии, симпатии барона к Ричарду II и стремление короля усилить свою власть в Восточной Англии, опираясь на обширный ланкастерский домен: для Томаса это несомненно стало серьёзной угрозой.

Кроме того, в начале 1400-х годов Бардольф попал под влияние одного из великих северных лордов — Генри Перси, 1-го графа Нортумберлендского, который становился всё более враждебным королю. Один из источников сообщает, что барон поддержал в 1403 году мятеж сына графа Генри Хотспура, был осуждён за измену, а потом помилован и вернулся в Тайный совет. Неясно, соответствует ли это сообщение действительности. В мае 1405 года, когда король вызвал Бардольфа в Вустер для похода в Уэльс, против восставшего там Оуайна Глиндура, тот проигнорировал приказ. 12 мая владения барона были конфискованы. Остальные лорды 19 июня объявили Томаса изменником, но дали время для того, чтобы явиться с повинной; тогда Бардольф бежал вместе с Нортумберлендом в Шотландию.

Позже шотландцы предложили Генриху IV обменять Бардольфа и Перси на Арчибальда Дугласа, находившегося тогда в английском плену. Узнав об этом, Томас и граф Нортумберленд бежали в Уэльс и заключили союз с Глиндуром. Именно Бардольфу источники приписывают план раздела Англии на три части между Глиндуром, Перси и Эдмундом Мортимером. В 1406 году он вместе с Перси побывал в Париже, но не смог заключить союз с Францией из-за противодействия Людовика Орлеанского. Оттуда Бардольф и Перси направились в Брюгге, а потом вернулись в Шотландию. В январе 1408 года мятежные бароны с небольшим отрядом вторглись в Англию. Они рассчитывали увеличить свою армию за счёт местных врагов Ланкастеров, но прежде столкнулись с войском шерифа Йоркшира сэра Томаса Рокби. 19 февраля при Брамем-Муре мятежники потерпели поражение. Тяжело раненный Бардольф попал в плен и умер в ту же ночь. Его тело четвертовали, голову выставили в Линкольне, а другие части тела — в Лондоне, Йорке, Бишоп-Линне и Шрусбери. 13 апреля останки выдали вдове Барона для погребения.

Семья 
Томас был женат на Аниции Кромвель, дочери Ральфа Кромвеля, 2-го барона Кромвеля, и Мод де Бернак. В этом браке родились две дочери, Энн (жена сэра Уильяма Клиффорда и Реджинальда Кобема, 3-го барона Кобем из Стерборо) и Джоан (жена Уильяма Фелипа, 6-го барона Бардольфа).

В культуре 
Томас Бардольф стал одним из персонажей исторической хроники Уильяма Шекспира «Генрих IV, часть 2», где он играет достаточно важную роль. В обеих частях «Генриха IV», а также в «Генрихе V» есть ещё одно действующее лицо по имени Бардольф (друг Пистоля), но оно явно не имеет никакого отношения к 5-му барону Бардольф.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Бароны Бардольф